Testa - parte da anatomia humana
Testa (zoologia) - concha interna de equinodermes e protistas
Testa (botânica) - parte da semente das plantas com flor

Outros
11667 Testa
Testa (vela)

Desambiguação